Nordin Amrabat (1987-), footballeur marocain ;
 Sofyan Amrabat (1996-), footballeur marocain, son petit-frère.

Patronyme marocain